Филип V () био је краљ античке Македоније од 221. до 179. п. н. е. Био је представник династије Антигонида.

Биографија 

Филип V је био син македонског краља Деметрија II и Хрисејиде. Деметрије II је 230./229. погинуо у борби са Дарданцима који су у то време представљали опасне северне суседе Македонаца. Филип, који је у то време имао девет година је формално наследио престо, а улогу његовог заштитника и владара Македоније је преузео његов рођак Антигон III Досон. Показало се да је Антигон био исувише амбициозан и 227. се прогласио за краља и оженио једну од бивших Деметријевих жена. Међутим, и он је 221. погинуо у борби са балканским племенима, Илирима овога пута, што је отворило пут осамнаестогодишњем Филипу.

Као краљ Македоније Филип је покушао да одржи стару превласт његове краљевине на Балкану. У тим настојањима наишао је на препреку у виду противљења хеленских државица и наступању нове силе из западног Средоземља-Римске републике. На Филиповом двору је од 219. боравио Деметрије Фароски, илирски поглавар кога су Римљани протерали са јадранских острва. Након Ханибалове победе над римском војском код Тразименског језера, и потом код Кане (216. године п. н. е.), Филип је, по Деметријевом савету, понудио савез моћном картагинском војсковођи. Македонске емисаре на повратку кући је пак похватала римска флота у водама недалеко од Апулије. Римски сенат је тада појачао бројност бродова у Јонском мору плашећи се евентуалног пребацивања македонске војске у Италију. Поред тога, Римљани су 211. склопили савез са Етолским савезом, традиционалним и ратоборним противником Македоније. Након борби у току којих су и Филип и његови противници окупили нове савезнике, мир је склопљен 205. године. Тиме је окончан ткз Први македонски рат којим је Македонији признат положај доминантне силе на Балкану, али је Филип заузврат морао да одбаци савез са Ханибалом.

Недуго након склапања мира Римљани су натерали Филипа да повуче своју војску из Илирије. Македонски краљ је заузврат покушао да прошири свој утицај на рачун грчких градова. Међутим, Хелени су се обратили за помоћ Риму који је од Филипа затражио да прихвати римски протекторат. Када је краљ одбио ултиматум, сенат је објавио ткз Други македонски рат (200—196) Филипу V. Рат је решен у чувеној бици код Киноскефала у Тесалији 197. године у којој су римске легије, предвођене Титом Квинкцијем Фламинином поразиле стару македонску фалангу. Након тога Фламинин је у Коринту 196. прогласио ослобођење Хеладе иако су сада грчки градови, иако слободни од македонског утицаја, постали клијенти Рима.

Последњих година владавине Филип је пажљиво водио спољну политику пазећи да не испровоцира нови сукоб са Римљанима. Ипак, на двору се водила борба око наслеђа између два његова сина Деметрија и Персеја. Деметрије је једно време боравио у Риму као амбасадор и одатле се вратио као римски штићеник. Персеј је са друге стране убедио оца да Деметрије припрема заверу и Филип је отровао свог старијег сина. Смрт проримског кандидата на македонски престо је отежало даље односе са Римом. Филип V је умро 179. п. н. е. а његов наследник Персеј био је последњи владар античке Македоније будући да су га Римљани поразили у Трећем македонском рату (171—168) и претворили Македонију у римску провинцију 146. п. н. е.

Породично стабло

Спољашње везе 

 Филип V поглавље из књиге Малона Х. Смита (Mahlon H. Smith)

Умрли 179. п. н. е.
Краљеви Македоније